La 1. Division 1987 è stata la 74ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Brøndby, al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Claus Nielsen (Brøndby) con 20 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Brøndby Campione di Danimarca 1987.
 Brøndby ammesso alla Coppa dei Campioni 1988-1989.
 Ikast FS ammessa alla Coppa UEFA 1988-1989.
 Hvidovre IF e Kastrup BK retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1987
Campionato danese di calcio